Nederlands persoon
Willem Barentsz (16e eeuw), ontdekkingsreiziger 
Scheepvaart
Maritiem Instituut Willem Barentsz, opleidingsinstituut op Terschelling
Willem Barentsz (schip, 1997), schip van Rederij Eigen Veerdienst Terschelling. 
Willem Barentsz (schip, 2019), veerboot naar Terschelling

Zie ook 
Willem Barendsz, doorverwijspagina